La expresión Amor de medianoche puede referirse a:

 El álbum Amor de medianoche (1975) de la cantautora española Cecilia.
 La canción Amor de medianoche (1975), de Cecilia, contenida en el álbum anterior.
 El álbum Amor de medianoche, del cantautor de salsa nicaragüense Luis Enrique.